Broomfield (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Broomfield (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Broomfield (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset